Geografia:
 Cassà de la Selva, municipi del Gironès
 Cassà de Pelràs, entitat de població del municipi de Corçà, del Baix Empordà